Mesterholdenes Europa Cup finale 1970 var en fodboldkamp der blev spillet den 6. maj 1970. Kampen blev spillet foran 53.187 tilskuere på San Siro i Milano, og skulle finde vinderen af Mesterholdenes Europa Cup 1969-70. De deltagende hold var holandske Feyenoord og skotske Celtic F.C.. Det var kulminationen på den 15. udgave af Europa Cuppen, siden etableringen af Europas fineste turnering for klubhold i 1955. 

Feyenoord var for første gang nået frem til finalen. For Celtic var det anden gang, da de i 1967 vandt finalen over Inter Milano. 

Tommy Gemmell bragte efter en halv time Celtic foran 1-0, men blot to minutter senere udlignede Feyenoords anfører Rinus Israël. Da der ikke blev scoret mere i den ordinære spilletid, måtte spillerne ud i to gange 15 minutters forlænget spilletid. Fire minutter før at kampen var slut, dukkede Feyenoords svenske angriber Ove Kindvall op, og scorede til kampens resultat, 2-1.

Kampen blev ledet af den italienske dommer Concetto Lo Bello.

Kampen

Detaljer

Eksterne henvisninger 
 European Champion Clubs' Cup 1969/70  på UEFAs hjemmeside

Referencer 

1970
Feyenoord
Celtic F.C.
Fodbold i 1970
Sport i Milano